Вале́рий Андро́сов:
 Андросов, Валерий Владимирович (род. 1939) — российский художник и архитектор.
 Андросов, Валерий Павлович (1950—2021) — российский историк и буддолог.